

Населені пункти та їхні частини

 Ґвозьдзець — село в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґвозьдзець — село в гміні Боянув Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґвозьдзець — частина міста Кшешовіце в Краківському повіті Малопольського воєводства
 Ґвозьдзець — частина села Потакувка в гміні Тарновець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґвозьдзець — частина села Любенія в гміні Любеня Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки